Karl Bick ist der Name folgender Personen:

* Karl Bick (Politiker, 1871) (1871–1957), deutscher Politiker (SPD), MdL Waldeck-Pyrmont
 Karl Bick (Politiker, 1896) (1896–1949), deutscher Politiker (KPD), MdL Nordrhein-Westfalen